Eugene Wang (Wáng Yóujīn; * 13. November 1985 in Shijiazhuang als Wang Zhen, ) ist ein kanadischer Tischtennisspieler chinesischer Abstammung. Er nahm an den Olympischen Spielen 2012 und 2016 teil.

Werdegang 
Wang begann im Alter von sechs Jahren mit dem Tischtennissport. Seit 2012 besitzt er die kanadische Staatsbürgerschaft und startet seitdem für sein neues Land. Seit erstes Turnier, das er mit seiner neuen Staatsbürgerschaft bestritt, waren die Olympischen Spiele 2012. Hier kam er jedoch nur im Mannschaftswettbewerb zum Einsatz. 2016 trat er im Einzel an. Er gewann gegen Ahmet Li (Türkei) und Jorge Campos (Kuba), verlor aber gegen Chun Ting Wong (Hongkong).

Wang gewann mehrere Medaillen bei Panamerikanischen Spielen und ist zweifacher nordamerikanischer Meister. Durch gute Leistungen auf der World Tour qualifizierte er sich einmal für die World Tour Grand Finals. Er lebt in Ottawa.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Eugene Wang auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes (ittf.com) (englisch, abgerufen am 17. Oktober 2020)
 Eugene Wang in der Datenbank von sports-reference (englisch)
 Spielerprofil auf olympedia.org (englisch)
 Biografie über Eugene Wang (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Kanada)
Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Olympiateilnehmer (Kanada)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Kanada)
Universiadeteilnehmer (China)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2009
Panamerikaspielesieger (Tischtennis)
Universiadesieger (Tischtennis)
Chinese
Kanadier
Geboren 1985
Mann